Принцеса Мокона в королівстві CLAMP (, Mokona Oujo no Ehon) — дитяча кольорова кодомо-манґа, намальована манґакою та письменником Некоі Цубакі та CLAMP.

Сюжет 
Це - історія про принцесу, яка не любила своїх підданих. Її мама-королева вирішила відправити принцесу в подорож, щоб вона подивилася на життя простих людей...

Ґерої цієї історії

Люди 
 Принцеса Мокона — маленька вередлива егоїстична Принцеса.
 Мама-королева — мудра та справедлива.

Див. також 
 Мій сусід Тоторо - популярне дитяче аніме.
 Чародійка

Посилання 
 Манґа на сайті «AdultManga» 

Драматичні аніме та манґа
Дитячі аніме та манґа